François Bruhat (1929-2007), mathématicien français.
 Georges Bruhat (1887-1945), physicien français.
 Jean Bruhat (1905-1983), historien spécialiste du mouvement ouvrier.
 Maurice-Antoine Bruhat (1934-2014), gynécologue français.
 Yvonne Choquet-Bruhat (1923-), mathématicienne et physicienne française.

Autres 
 Voiture « Bruhat », modèle de voitures de chemin de fer, utilisées en France.